Az arák az újvilági papagájok egy csoportja, amelyek hosszú farkúak és gyakran színesek. Népszerűek a madártenyésztésben vagy társpapagájokként, bár számos, vadon élő fajjal kapcsolatban aggályok merültek fel természetvédelmi okokból.

Biológia 
A sokféle Psittacidae (valódi papagáj) nemzetségből hatot sorolnak az arák közé: Ara, Anodorhynchus, Cyanopsitta, Primolius, Orthopsittaca és Diopsittaca. Korábban a Primolius nemzetség tagjait a Propyrrhura nemzetségbe sorolták, de az előbbi helytálló. Ezenkívül a rokon és kissé valóban araszerű madarat, a vastagcsőrű papagájt néha szintén "ara"-ként emlegetik, bár filogenetikai szempontból nem tekinthető arafajnak.

Az arák Közép-Amerikában és Észak-Amerikában (csak Mexikóban), Dél-Amerikában és korábban a Karib-térségben őshonosak. A legtöbb faj erdőkhöz kötődik, de mások az erdős vagy szavannaszerű élőhelyeket kedvelik. Aránylag nagyobb csőrük és hosszú farkuk és van, emellett csupasz, világos középső (arcfolt) területek különböztetik meg ezeket a papagájokat a többitől. Néha az arcfolt kisebb egyes afajoknál, és a szemek körüli sárga foltra, valamint a csőr tövéhez közeli második foltra korlátozódik a nemzetség bizonyos tagjainál. Az arák arctollmintázata olyan egyedi, mint egy ujjlenyomat.

A legnagyobb arák a jácint-, a Buffon- és a zöldszárnyú arák. Bár még mindig viszonylag nagy papagájok, a mini-ara alfaj tagjai, mint a Cyanopsitta, Orthopsittaca és Primolius nemzetségekhez tartozó papagájok azonban lényegesen kisebbek, mint az Anodorhynchus és az Ara nemzetségek tagjai. A legkisebb család legkisebb méretű tagja, a vörös vállú ara, nem nagyobb, mint az Aratinga nemzetség néhány papagája. Az arák, akárcsak a többi papagáj, a tukánokhoz és a harkályokhoz hasonlóan zygodaktilusok, első és negyedik lábujjuk hátrafelé mutat.

19 arafaj létezik, köztük vannak kihalt és súlyosan veszélyeztetett fajok is. Ezen kívül számos feltételezett kihalt faj, amelyeket nagyon kevés bizonyíték alapján rekonstruáltak, ilyenek a Glaucous ara (a jácintaraszta mögött) és más arák.

Kihalás és természetvédelmi helyzet 
Az arák többsége ma már veszélyeztetett a vadonban, néhány pedig kihalt. A Spix-arák ma már valószínűleg teljesen kihaltak. A gleccserarka valószínűleg szintén kihalt, a 20. században mindössze két megbízható észlelésről érkezett értékelhető feljegyzés. A legnagyobb problémák az erdőirtás gyors üteme és a madárkereskedelem céljából történő illegális csapdázás. Az amerikai délnyugaton élő ősi amerikai őslakosok "tollgyárként" ismert létesítményekben tenyésztették az arákat. Ez sok mindent elmond a helyzetükről.

Az összes arafaj nemzetközi kereskedelmét a veszélyeztetett vadon élő növény- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény szabályozza (CITES). Egyes arafajok - például a skarlátvörös ara (Ara macao) - a CITES I. függelékében szerepelnek, és nem lehet őket kereskedelmi céllal jogszerűen eladni. Más fajok, mint például a vörös vállú ara (Diopsittaca nobilis) szintén a CITES függelékben szerepelnek, a  II. listán, az ő kereskedelmi célú adásvételük jogszerűen folytatható, feltéve, hogy bizonyos ellenőrzéseken átesnek, ilyenek többek között a károsodásmentesség megállapítása, a telepítés és a forgalmazás engedélyezési vizsgálata valamint az exportkvóta megállapítása és kiviteli engedélyek kiadása.

Hibridek 
Néha az arákat hibridizálják is. Az állattenyésztők a fogságban tartott nőstény kék-sárga arák túlságosan nagy számáról számoltak be, ami eltér az általános szabálytól a fogságban tartott papagájok esetében, ahol a hímek nagyobb számban fordulnak elő. Ez megmagyarázná, hogy miért a kék-sárga a leggyakrabban előforduló hibridizált ara fajta, és hogy a hibridizációs tendencia miért terjedt el ennyire az arák között. Gyakori hibridek közé tartozik a harlekin (Ara ararauna × Ara chloroptera), a miligold ara (Ara ararauna × Ara militaris) és a Catalina (Ausztráliában szivárványos néven ismert, Ara ararauna × Ara macao). Ezen kívül szokatlan, de láthatóan egészséges intergenerikus hibridek képesek létrejönni a jácint ara és több nagyobb faj között. Egy másik, jóval ritkább, második generációs hibrid (F2) előfordulása a a miliquin ara (harlekin- és katona ara).

Táplálkozás és agyagnyalás 
Az arák sokféle táplálékot fogyasztanak, többek között magvakat, dióféléket, gyümölcsöket, pálmagyümölcsöket, leveleket, virágokat és szárakat. A biztonságosan fogyasztható zöldségek közé tartozik a spárga, cékla, paprika, brokkoli, vajretek, sárgarépa, kukorica, pitypang zöldje, kelkáposzta, csípős paprika, spenót, édesburgonya, paradicsom és cukkini. A vadon élő fajok széles területen táplálkozhatnak, néhány nagyobb faj esetében több, mint 100 km-t utazva naponta (ilyenek például az Ara araurana és az Ara ambigua). Mindig a szezonálisan elérhető táplálékot keresik.

A vadon élő arák által egyes régiókban fogyasztott bizonyos táplálékok állítólag mérgező vagy maró anyagokat tartalmaznak, amelyeket képesek megemészteni. Azt feltételezik, hogy az Amazonas-medencében élő papagájok és arák a folyópartokról származó agyagot esznek, hogy semlegesítsék ezeket a mérgeket. Az Amazonas nyugati részén több száz ara és más papagáj ereszkedik le a folyópartokra, hogy szinte naponta agyagot fogyasszon - kivéve az esős napokat. Donald Brightsmith, a perui Tambopata Kutatóközpontban (TRC) működő The Macaw Society vezető kutatója tanulmányozta a papagájok agyagfaló viselkedését a perui agyaglelőhelyeknél.

Ő és kutatótársai azt találták, hogy a talajlakó arák nem rendelkeznek magasabb kationcserélő kapacitással (a toxinok elnyelésére való képességgel), mint más fajtársaik, és így ezek a papagájok nem használhatják az agyagot az elfogyasztott ételmérgek semlegesítésére. Az arák és más mellettük még más madár- és állatfajok inkább a magasabb nátriumtartalmú agyagokat részesítik előnyben. A nátrium olyan létfontosságú elem, amely ritkább az óceántól távoli környezetekben. A Dél-Amerikában található agyagtelepek eloszlása is alátámasztja ezt a hipotézist - mivel a legnagyobb és fajokban leggazdagabb agyagfoltok az Amazonas-medence nyugati oldalán találhatók, távol az óceáni hatásoktól. Az óceáni aeroszolok a környezeti nátrium fő forrásai a partok közelében, és ez a szárazföld belseje felé haladva drasztikusan csökken.

Az arák agyagevő viselkedése az Amazonas nyugati részén kívül nem jellemző, bár főleg ezeken a területeken fogyasztanak mérgező anyagot, mint például a Hura crepitans, azaz a homokozófa magjait, amelyeknek mérgező nedve van. Azok a papagájfajok, amelyek több, olyan magot fogyasztanak, amelyek potenciálisan több toxint tartalmaznak, nem használnak több agyagnyalatot, mint azok a fajok, amelyek étrendjükben nagyobb arányban fogyasztanak virágokat vagy gyümölcsöket.